Art Burris (1924-1993) – cestista statunitense
 Henry Burris (1975) – ex giocatore di football americano statunitense
 Jeff Burris (1971) – ex giocatore di football americano statunitense
 Juston Burris (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Miles Burris (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Roland Burris (1937) – politico statunitense